Erminia Frezzolini (1818-1884) – soprano italiano
 Giorgio Frezzolini (n. 1976) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Giuseppe Frezzolini (1789-1861) – basso italiano